Золотуха:

 Золотуха — устаревшее название, соответствующее экссудативному диатезу и/или наружному туберкулёзу.
 Золотуха, Савва Иванович (1913—1990) — промышленный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Золотуха — месторождение гранито-гнейсов на территории Онежского района Архангельской области.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Золотуха — деревня, центр Чкаловского сельсовета Калинковичского района Гомельской области.

Россия 
 Золотуха — село в Локтевском районе Алтайского края.
 Золотуха — посёлок в Онежском районе Архангельской области.
 Золотуха — село в Ахтубинском районе Астраханской области.
 Золотуха — посёлок в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Золотуха — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Золотуха — село в Лев-Толстовском районе Липецкой области.
 Золотуха — деревня в Княгининском районе Нижегородской области.
 Золотуха — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Золотуха — село в Дергачёвском районе Саратовской области.
 Золотуха — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Золотуха — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

Украина 
 Золотуха — село в Сквирском районе Киевской области.

Реки 
 Золотуха — приток Вологды в Вологодской области.
 Золотуха — приток Ильмы в Ярославской области.
 Золотуха — приток Волги в Саратовской области
 Золотуха — приток Мормы в Ярославской области.
 Золотуха — приток Алея в Алтайском крае.
 Золотуха — приток Красичихи в Бурятии, бассейн Селенги.
 Золотуха — приток Пильвы в Пермском крае.
 Золотуха — приток Средней Моклы в Забайкальском крае.

См. также 
 Залотуха